Staatsliga A (1955/1956) była 45. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna First Vienna FC 1894. Nowym mistrzem Austrii został zespół Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1955 w piłce nożnej
1956 w piłce nożnej
1955 w Austrii
1956 w Austrii